

Noms communs 
 Hymen ou hyménée désigne souvent, dans la littérature, le mariage. En Grèce antique, c'est le cri qu'on poussait au cours du banquet du mariage (hymen, hymenaie ou bien hymen hymenai) ;
 L'hymen est un repli de la muqueuse vaginale au bord de l'orifice vaginal.

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque,  Hymen (ou Hyménée) est le dieu du mariage.

Personnage historique 
 Hyménée, prédicateur hérétique du  mentionnée par Paul dans ses épîtres à Timothée.

Arts 
 Hyménée est une pièce de théâtre de Nicolas Gogol créée en 1842 ;
 Hyménée est un film d'Émile Couzinet (1947) ;
 Hymen est également un label allemand de musique électronique.